Склад збірної Південно-Африканської Республіки на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше…<noinclude>

ПАР
С 2010